Steindobl ist der Ortsname von

 Steindobl (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Steindobl (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Steindobl (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern